Moonflower, album du groupe Santana
 Moonflower (album de Sarmanto)